Das Damendoppel (Rollstuhl) der Australian Open 2017 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Marjolein Buis und Yui Kamiji.

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Damendoppel
2017